El término batalla de Núremberg puede referirse a:

 Batalla de Núremberg (1945), una batalla librada entre los Estados Unidos y la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
 Batalla de Núremberg (fútbol), el apodo de un partido de la Copa del Mundo de 2006 disputado entre Portugal y Holanda, en el que se repartieron 16 tarjetas amarillas y cuatro jugadores (dos de cada lado) fueron expulsados ​​​​después de recibir su segunda tarjeta amarilla.